«По́лный пока́» — русский веб-комикс, нерегулярно публиковавшийся с 20 ноября 2008 года по 19 октября 2010 года. Автор комикса — Александра «Альфина» Голубева, живущая в Санкт-Петербурге, выпускница кафедры теории языкознания филфака СПбГУ. Первые несколько выпусков комикс носил название «Полный и бесконечно обновляемый список личных качеств, из-за которых число моих друзей в четыре раза меньше потенциально возможного». В заголовке на своём сайте комикс описан как «это такие сосискообразные чуваки».

«Официально закрыт» в октябре 2010 года, причиной было указано, что автор «исписалась, по крайней мере, в этом формате».

Персонажи и тематика 

В комиксе восемь персонажей. Прототипами некоторых из них послужили реальные люди, в том числе прототипом Аси (наиболее часто появляющегося персонажа) является чувство юмора автора.

Комикс не имеет ярко выраженной тематики. Многие выпуски затрагивают темы социальных взаимоотношений, интернет-общения и неформальных молодёжных объединений. В комиксе описываются как обычные жизненные ситуации, так и события, носящие фантастический характер.

Признание 
С апреля 2009 года «Полный пока» в течение нескольких месяцев являлся лидером по популярности среди веб-комиксов, зарегистрированных на сайте «Рейтинг комиксов». На момент закрытия комикс занимал 5-е место.

В мае 2009 года для всех пользователей Живого Журнала стала доступна «гамма настроений» с героями «Полного пока», названная «full stop».

В июньском номере онлайн-журнала «Хроники Чедрика» за 2009 год, в статье, посвящённой комиксу, он назван «одним из немногих действительно классных русских веб-комиксов».

Один из авторов комикса «Hello ACY» Иван Хорошев положительно отзывался о комиксе и нарисовал по нему фан-арт.

Сайт «Мир фантастики» отмечал: «стрип-комикс „Полный пока“ был не только популярен в интернете, но и неплохо продался на бумаге, а ЖЖ входил в топ читаемых блогов (в те времена, когда такие топы имели значение)».

Публикации 
 . Включает в себя часть ранее вышедших выпусков комикса и дополнительную историю, не опубликованную в интернете.
 . Новогодний спин-офф.

Ссылки 
 Сайт комикса «Полный пока»

Примечания 

Веб-комиксы
Юмористические комиксы
Комиксы 2008 года
Комиксы России